Giuseppe Torelli je lahko:
 Giuseppe Torelli (maršal)
 Giuseppe Torelli (skladatelj)
 Giuseppe Torelli (pisatelj)
 Giuseppe Torelli (politik)